Авион је појам који може да се односи на:
 Авион — направа за летење чврсте конструкције;
 Авион (Па де Кале) — насеље у сјевероисточној Француској у региону Север-Па де Кале;
 Авион (кантон) — кантон (општина) са центром у насељу Авион (Па де Кале).
 Авиони (филм)